Carlo Salerio (1827-1870) – presbitero e patriota italiano
 Rosalindo Salerio (... – ...) – calciatore italiano